|-
| (34101) 2000 PT15||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34102) 2000 PO16||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34103) 2000 PP17||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34104) 2000 PY19||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34105) 2000 PD20||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34106) 2000 PP22||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34107) 2000 PX22||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34108) 2000 PN23||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34109) 2000 PX23||||2 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34110) 2000 PX24||||3 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34111) 2000 PZ24||||3 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34112) 2000 PC25||||3 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34113) 2000 PL25||||3 серпня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (34114) 2000 PU26||||5 серпня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34115) 2000 PV26||||5 серпня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34116) 2000 PW26||||5 серпня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34117) 2000 PA27||||9 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34118) 2000 PC27||||9 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34119) 2000 PY27||||9 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34120) 2000 PL28||||4 серпня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (34121) 2000 PJ29||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34122) 2000 PQ29||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 34123 Uedayukika||2000 QD||25 серпня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||Бісейський телескоп супроводу астероїдів для швидких оглядів
|-
| (34124) 2000 QS||2000 QS||22 серпня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (34125) 2000 QZ||2000 QZ||23 серпня 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (34126) 2000 QA1||||23 серпня 2000||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (34127) 2000 QN2||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34128) 2000 QO2||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34129) 2000 QN3||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34130) 2000 QW3||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34131) 2000 QY3||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34132) 2000 QX4||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34133) 2000 QU5||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34134) 2000 QW5||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34135) 2000 QX5||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34136) 2000 QF6||||24 серпня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| 34137 Лоннілінда (Lonnielinda)||||21 серпня 2000||Терр-От||С. Вольф
|-
| 34138 Фрассо Сабіно (Frasso Sabino)||||25 серпня 2000||Фрассо-Сабіно||Фрассо-Сабіно
|-
| (34139) 2000 QU10||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34140) 2000 QE11||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34141) 2000 QZ11||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34142) 2000 QE12||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34143) 2000 QE13||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34144) 2000 QX14||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34145) 2000 QV15||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34146) 2000 QH16||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34147) 2000 QV16||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34148) 2000 QX16||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34149) 2000 QL17||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34150) 2000 QK18||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34151) 2000 QH19||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34152) 2000 QW19||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34153) 2000 QZ19||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34154) 2000 QC20||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34155) 2000 QJ22||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34156) 2000 QT22||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34157) 2000 QU22||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34158) 2000 QB24||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34159) 2000 QJ24||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34160) 2000 QS26||||26 серпня 2000||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| (34161) 2000 QC27||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34162) 2000 QV27||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34163) 2000 QY27||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34164) 2000 QQ28||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34165) 2000 QW28||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34166) 2000 QQ30||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34167) 2000 QS30||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34168) 2000 QP31||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34169) 2000 QA33||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34170) 2000 QX33||||26 серпня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (34171) 2000 QZ34||||26 серпня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (34172) 2000 QU37||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34173) 2000 QY37||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34174) 2000 QP38||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34175) 2000 QG39||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34176) 2000 QT39||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34177) 2000 QD40||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34178) 2000 QM41||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34179) 2000 QT41||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34180) 2000 QP42||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34181) 2000 QT42||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34182) 2000 QC44||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34183) 2000 QG44||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34184) 2000 QZ44||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34185) 2000 QP47||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34186) 2000 QT47||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34187) 2000 QW47||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34188) 2000 QB48||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34189) 2000 QD48||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34190) 2000 QA49||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34191) 2000 QR49||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34192) 2000 QE50||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34193) 2000 QT52||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34194) 2000 QW52||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34195) 2000 QA54||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34196) 2000 QB54||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34197) 2000 QD54||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34198) 2000 QM54||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34199) 2000 QV54||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (34200) 2000 QW54||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

34100